Jehan Aert van Tricht – scultore di bronzo e fonditore fiammingo
 Wannes van Tricht – calciatore belga